Ife eller IFE kan syfta på:

 Ife – en stad i delstaten Osun i Nigeria
 IFE – ett norskt forskningsinstitut som grundades 1948, se Institutt for Energiteknikk
 IFE-system – ett begrepp för personliga TV-system vid respektive sittplats inom flygindustrin